Brain Dead est le titre original du film américain Sanglante paranoïa, réalisé par Adam Simon en 1990.
 Braindead est un film néo-zélandais réalisé par Peter Jackson en 1992.
  est un film américain réalisé par Kevin Tenney en 2007.
 BrainDead est une série télévisée américaine créée par Robert King et Michelle King, en 2016

Homonymie de titre